

Населені пункти та їхні частини
 Пробощовиці — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства;
 Пробощовиці — село в гміні Тошек Гливицького повіту Сілезького воєводства;
 Пробощовиці — осада в гміні Тошек Гливицького повіту Сілезького воєводства.

Примітки